Le riz rouge peut faire référence à une variété de riz de couleur rouge (avant d'être décortiqué) qu'on trouve en Asie et à Madagascar, entre autres, ou à deux variétés spécifiques :
 Riz rouge du Bhoutan
 Riz rouge de Camargue
 C'est aussi le surnom donné au plat japonais Sekihan

Voir aussi 
 Levure de riz rouge